Friedrich von Stülpnagel ist der Name folgender Personen:

*Johann Friedrich von Stülpnagel (1786–1865), deutscher Kartograph 
 Friedrich von Stülpnagel (Politiker) (1847–1914), preußischer Politiker und Kurator
 Friedrich von Stülpnagel (Leichtathlet) (1913–1996), deutscher Leichtathlet und Oberst